NGC 3555 (другие обозначения — ZWG 125.34, PGC 33843) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Льва. Открыта Льюисом Свифтом в 1883 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3555
Лев (созвездие)